Ivan Kolev (1930-2005), footballeur bulgare
Ivan Kolev (né en 1957), footballeur bulgare
Ivan Kolev (né en 1951), lutteur bulgare